Rubén Guerrero es el nombre de varias personas:
Rubén Guerrero (periodista) (n. 1980), periodista deportivo español.
Rubén Guerrero (baloncestista) (n. 1995), jugador de baloncesto español.